Liste der Baudenkmäler in Kirchdorf bzw. Liste der Baudenkmale in Kirchdorf steht für:

 Liste der Baudenkmäler in Kirchdorf am Inn (Bayern)
 Liste der Baudenkmäler in Kirchdorf an der Amper
 Liste der Baudenkmäler in Kirchdorf (bei Haag in Oberbayern)
 Liste der Baudenkmäler in Kirchdorf (Hallertau)
 Liste der Baudenkmäler in Kirchdorf im Wald
 Liste der Baudenkmale in Kirchdorf (bei Sulingen)